Benedek Elek (1800–1887) római katolikus apát-kanonok
 Benedek Elek (1859–1929) „a nagy mesemondó” író, újságíró, országgyűlési képviselő